Коньшино — село в Губкинском районе Белгородской области. Центр Коньшинского сельского поселения.

География 
Село Коньшино расположено на юго-востоке Среднерусской возвышенности, в зоне лесостепи, в юго-восточной части Губкинского района, у истоков реки Ольшанки. Удалено от районного центра Губкина на 50 км.

Ближайшая железнодорожная станция «Чаплыжное» в 44 км.

История 
Село Коньшино возникло в XVII веке, на земле Ново-Оскольского уезда Курской губернии.

Точных сведений о происхождении названия села нет, но есть несколько версий. По одной из них Коньшино – самая удаленная точка Губкинского района – раньше считалось «краем земли». Другая версия гласит, что село назвали в честь породистых скакунов, которых в середине XIX века разводили помещики Ян Мори с супругой Елизаветой Петтеш.

В 1885 году в Коньшинскую волость Новооскольского уезда входили, кроме самого Коньшино, сёла Волково, Огибное, Проточное и десять деревень.

До 1892 года в селе при церкви была открыта церковно-приходская школа с 3-х годичным сроком обучения. В 1895 году была построена Коньшинская земская школа.

Весной 1918 года в селе установилась советская власть, был организован Коньшинский сельский Совет.

С июля 1928 года Коньшино – центр большого Коньшинского сельского Совета (село и 10 хуторов) в Скороднянском районе.

В январе 1935 года Коньшино стало центром сельского Совета в новом, только что образованном Боброво-Дворском районе.

С июня 1942 года Коньшино было оккупировано немецкими войсками. 5 февраля 1943 года, в результате Воронежско-Касторенской наступательной операции, территория сельского Совета была освобождена.

С 1962 года Коньшинский сельский Совет вошел во вновь образованный Губкинский район.

В 1960-1980-х гг. в селе строится средняя школа, открывается новый медпункт, для рабочих совхоза строится жилье, дорога с твердым покрытием.

В 1966 году открылся памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 1972 году в центре села был открыт памятник защитникам Родины, односельчанам погибшим в годы войны.

День села 
День села отмечается 22 мая. Первый раз был отпразднован в 2004 году. Приурочен к престольному празднику Николая Чудотворца.

Население 
В книге «Курская губерния. Список населенных мест по сведениям 1862 года» указано: «Верхний Ольшанец (Коньшино), село казенное, 171 двор, 1399 жителей (677 мужчин, 722 женщины)».

Литература 

 Натарова Н.В., Шамраева Л.А. Коньшино...Мое село – моя судьба. МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа, 2016 г. — 24 С.

Примечания 

Населённые пункты Губкинского городского округа